Васюткино — название населённых пунктов.

Россия 
 Васюткино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Васюткино — деревня в Волжском районе Марий Эл.